Jméno a příjmení Jaroslav Fiala se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jaroslav Fiala (politik KSČ) (1900–1945) – člen ilegální KSČ během 2. světové války, konfident gestapa
 Jaroslav Fiala (hudební historik) (* 1929) – hudební historik
 Jaroslav Fiala (politik ČSSD) (* 1956) – český politik